Der Name Mizar (arab. Mantel) steht für
 Mizar (ζ Uma), einen hellen Doppelstern im Sternbild Großer Bär
 AVE Mizar, ein Flugauto
 Mizar-System, ein maschinengestütztes Beweissystem, um mathematische Definitionen und Beweise zu erfassen und zu prüfen
 USNS Mizar, ein Versorgungsschiff der US-Marine
 Mizar-Nunatakker, eine Gruppe von isolierten, über die Oberfläche der antarktischen Eismassen aufragende Felsen im Transantarktischen Gebirge nahe dem Polarplateau
 Mizar (Band), eine mazedonische Darkwave-Band
 Mizar – Spionin im Orient, einen Spielfilm aus dem Jahr 1954 des italienischen Regisseurs Francesco De Robertis